Kremer:
 Andrzej Kremer (1961  2010), um político polaco
 Gerhard Kremer

 o Kremer K8/2 Spyder